Libertas Sporting Club Udine – società italiana di pallacanestro femminile, fondata nel 1980 e scioltasi nel 2014
 Libertas Sporting Basket School – società italiana di pallacanestro femminile, fondata nel 2013
 Libertas Udine – nome utilizzato dall'Associazione Pallacanestro Udinese, società italiana di pallacanestro maschile, dal 1992 al 1996
 Libertas Udine – società italiana di atletica leggera, fondata nel 1959